Аркадий Фёдорович Никола́ев (1914—1987) — ведущий испытатель, руководитель группы дорожных испытаний автомобилей на Горьковском автомобильном заводе, первый испытатель ГАЗ-ГЛ-1 — первого советского гоночного автомобиля.

Биография 
Родился в 1914 году в селе Великий Враг (ныне Кстовский район, Нижегородская область).

Доктор технических наук, профессор.
 
Умер 14 марта 1987 года. Похоронен в Горьком на кладбище «Марьина роща»

Награды и премии 
 орден Ленина (1958) — за покорение Полюса относительной недоступности
 орден Октябрьской революции
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за создание нового механизма для сооружения линии связи (на базе ГАЗ-67)
 Почётный полярник СССР
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР

См. также 
ГАЗ-ГЛ-1

Ссылки 
 Механическая кирка для вечной мерзлоты 
 Мечтала «Эмка» стать ракетой …70 лет назад 
 НГТУ им. Р. Е. Алексеева в становление научного и технического потенциала России и Нижегородского региона
 Советские антарктические экспедиции — Великий белый материк — Антарктида 
 Свой славный оставили след 
 ГАЗ-67Б с бурильно-крановой гидравлической машиной БКГМ-АН (2 фото)

Исследователи Арктики
Почётные полярники
Родившиеся в Кстовском районе
Похороненные на кладбище «Марьина Роща»
Автогонщики СССР
Конструкторы СССР